Евровизия 2009 (; ; ) е 54-тото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се между 12 май и 16 май 2009 г. на стадион „Олимпийски“ в Москва, Русия, след като през 2008 г. в Белград, Сърбия печели Дима Билан с песента „Believe“ с 272 точки. Това е първа победа за Русия (след дебюта си през 1994 г.) и съответно това е първия път, в който Русия е домакин на песенния конкурс.

На тазгодишния песенен конкурс участват 42 държави. Словакия се завръща на песенния конкурс за първи път от 1998 г., а Сан Марино, се оттегля поради финансови причини. Латвия и Грузия първоначално обявяват намерение да се оттеглят, но по-късно Европейски съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) съобщава, че и двете страни ще вземат участие. Впоследствие Грузия решава да не участва, след като ЕСРТ отказва да регистрира нейната песен с мотива, че нарушава правилата на песенния конкурс, поради политическия текст на песента със заглавие „We Don't Wanna Put In“, която се опитва да засрами тогавашния руски министър-председател Владимир Путин.

Победител става норвежкия представител Александър Рибак с песента „Fairytale“ с 387 точки. Това е трета победа за Норвегия (след 1985 г. и 1995 г.). На второ място е Исландия с 218 точки, на трето място е Азербайджан с 207 точки, на четвърто място е Турция със 177 точки, а на пето място е Великобритания със 173 точки. Страната-домакин Русия е на 11-о място с 91 точки. На първия полуфинал Чехия получава 0 точки.

Полуфинали

Първи полуфинал – 12 май 
18 страни участват на този полуфинал. Великобритания и Германия също се включат в гласуването. Грузия първоначално е разпределена за участие на първия полуфинал, но по-късно се оттегля от участие в песенния конкурс поради противоречия в избраната песен. Страните на цветен фон се класират на финала на конкурса.

Гласуване на първия полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на първия полуфинал:

Втори полуфинал – 14 май 
19 страни участват на този полуфинал. Испания, Русия и Франция също се включат в гласуването. Страните на цветен фон се класират на финала на конкурса.

Гласуване на втория полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на втория полуфинал:

Финал – 16 май 
Финалисти са:

 първите 9 страни от първия полуфинал плюс една страна избрана с уайлдкард от журитата (отбелязана с блед тюркоазен цвят);
 първите 9 страни от втория полуфинал плюс една страна избрана с уайлдкард от журитата (отбелязана с блед тюркоазен цвят);
 страната-домакин Русия;
 Голямата четворка (Великобритания, Германия, Испания и Франция).

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на финала:

Източници 

Музикални фестивали в Москва
Телевизионни предавания в Русия
2009 година в Европа
2009